Войнисла́в (Войсла́в) Казими́р Константи́нович Са́вич-Забло́цкий (Сули́ма-Са́вич-Забло́цкий) (;  [по другим сведениям — 1849], имение Панчаны, Дисненский уезд, Виленская губерния — 1893, Санкт-Петербург, Российская империя) — белорусский поэт, прозаик и публицист. Писал на белорусском, польском и русском языках.

Биография 
Родился в имении Панчаны Дисненского уезда Виленской губернии (ныне Миорский район, Витебская область). Проходил обучение в Виленской гимназии, в университетах нескольких европейских городов (Прага, Лейпциг, Страсбург). В 1868—1870 годах был руководителем культурно-просветительского кружка «Крывіцкi вязок» в Санкт-Петербурге, целью которого было подготовка словаря белорусского языка, собирание фольклора, издание книг. Находясь в эмиграции с 1875 года, поддерживал контакты с русскими, украинскими и польскими демократами (П. Лавров, М. Драгоманов, Б. Лимановский), выпускал газеты на польском и французском языках. В 1886—1887 годах на белорусском языке вёл переписку с известным украинским учёным и национальным деятелем Михаилом Драгомановым, в которой высказывал свои взгляды на Беларусь, Украину, славянство. Вернувшись на родину в 1887 году, находился под тайным надзором полиции. В 1888—1889 годах был сотрудником иностранного отдела газеты «Виленский вестник».

Автор сатирической поэмы «Правдоподобная история» (), повести «Каракозов» (), драмы «Коперник» () и других произведений (1870—1873). В 1873 году в журнале «Вестник Европы» были опубликованы белорусские стихи — «С чужбины» (), «В родной земле» () и «К перепёлке» (). Большое число этнографических-фольклорных и белорусскоязычных материалов есть в поэме «Повесть о моём времени» (; 1876), повести «Полоцкая шляхта» (; 1885) и очерке «Счастливейшая Мария» (; 1892). В библиотеке Ягеллонского университета в Кракове, Национальной библиотеке в Варшаве и ЦБ АН Литвы находится творческое наследие Войнислава Савича-Заблоцкого.

Библиография 
 Савіч-Заблоцкі, В. Полацкая шляхта / В. Савіч-Заблоцкі. — : Попурри, 2016. — 320 с. ISBN 978-985-15-2987-8

Примечания

Литература 
 Савіч-Заблоцкі Вайніслаў // Беларускія пісьменнікі: біябібліяграфічны слоўнік: у 6 т. — : БелЭн, 1995. — Т. 5. — С. 215—216.
 Савіч-Заблоцкі Вайніслаў // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. — : БелСЭ, 1987. — Т. 4. — С. 603. — 742 с.
 Савіч-Заблоцкі Вайніслаў // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Міёрскага раёна. — , 1998. — С. 535—538. — 630 с.
 Беларуская літаратура XIX ст. Хрэстаматыя. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. — , 1988.

Белорусские поэты
Белорусские писатели
Польские поэты
Польские писатели
Многоязычные писатели